Aguada hace referencia a varios artículos:

Arte
Aguada, técnica de pintura.
Cultura de la Aguada, originaria precolombina de Argentina.

Ingeniería
Aguada (ferrocarril), instalación ferroviaria para surtir de agua a las locomotoras de vapor.

Divisiones administrativas
Aguada (Puerto Rico), municipio de Puerto Rico.
Aguada (Aguada), barrio del municipio Aguada, Puerto Rico.
Aguada (Santander), municipio en el departamento de Santander, Colombia.
Aguada (comuna), antigua comuna chilena
La Aguada (Catamarca), localidad en la provincia de Catamarca, Argentina.
La Aguada (Montevideo), barrio en Montevideo, Uruguay;

Además
Club Atlético Aguada, institución deportiva de Montevideo, Uruguay.